El nombre de Partido Socialista Unificado puede referirse a varios partidos políticos del mundo:

 El Partido Socialista Unificado de Francia.
 El Partido Socialista Unificado de Alemania.
 El Partido Socialista Unificado de México.
 El Partido Socialista Unificado de los Trabajadores, de Brasil.
 El Partido Socialista Unificado de Cataluña.
 El Partido Socialista Unificado de Venezuela.
 El Partido Socialista Unificado de Argentina.
 El Partido Socialista Unificado de Chile.
 El Partido Socialista Unificado o PSI-PSDI Unificados de Italia.
 El Partido Socialista Unificado''' de Marruecos.